Pruna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pruna (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Pruna (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar